Matthiae oder Matthiä ist der Familienname folgender Personen:

 August Heinrich Matthiä (1769–1835), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Christian Matthiae (1584–1655), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich Christian Matthiä (1763–1822), Pädagoge und Altphilologe
 Georg Matthiae (1708–1773), deutscher Mediziner und Philosoph
 Gisela Matthiae (* 1959), deutsche Theologin, Theaterpädagogin, Clownin
 Hans Matthiae (1884–??), deutscher Ruderer
 Salomon Matthiae (1609–1665), Altorientalist und evangelisch-lutherischer Theologe
 Walter Matthiae (1880–1960), deutscher Vizeadmiral

Matthiae bezeichnet:
 die Matthiae-Mahlzeit in Hamburg, das älteste Festmahl der Welt